André-Samuel-Michel Cantwell (1744-1802), traducteur français, fils d'Andrew.
 Andrew Cantwell ( ? -1764), médecin irlandais, père d'André-Samuel-Michel.
 Christopher Cantwell (1980), militant américain nationaliste blanc.
 , co-créateur de la série Halt and Catch Fire.
 John Cantwell (1967), acteur américain. 
 Jonathan Cantwell (1982-2018), coureur cycliste australien.
 Maria Cantwell (1958),  femme politique américaine. 
 Noel Cantwell (1932-2005), footballeur et joueur de cricket irlandais.
 Todd Cantwell (1998-), footballeur anglais.

 Cantwell (Alaska) est une ville d'Alaska.
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais